Gussjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gussjötjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Gussjötjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun, 
Gussjötjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn